YMS (ang. Yard Management System) – system informatyczny, do zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu.
 YMS – Typ drewnianych trałowców budowanych w okresie II wojny światowej w USA